Rússia (código ISO 3166-1 alpha-2)
 Reino Unido (Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte)
 Restaurante universitário
Ru
 símbolo químico do rutênio
ru
 código ISO 639 para língua russa
 Uma expressão chinesa para referir-se ao confucionismo

Desambiguações de siglas